ŘSD může znamenat:

 Ředitelství silnic a dálnic ČR
 Řízení státního dluhu – subsystém Státní pokladny

Externí odkazy 
 

Zkratky